Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla osmá nasazená hráčka Francesca Schiavoneová z Itálie, která v úvodním kole nestačila na Španělku Beatriz Garcíovou Vidaganyovou.

Soutěž dvouhry vyhrála nasazená María Teresa Torrová Florová, když ve finále zdolala nenasazenou Švýcarku Rominu Oprandiovou po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–3.

Torrová Florová získala svůj první singlový titul na okruhu WTA a celkově druhou trofej v kariéře.

Nasazení hráček 
  Daniela Hantuchová (semifinále)
  Elina Svitolinová (1. kolo)
  Yvonne Meusburgerová (čtvrtfinále)
  Bojana Jovanovská (1. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová (semifinále)
  Pcheng Šuaj (čtvrtfinále; odstoupila)
  Čang Šuaj (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2014
WTA Tour 2014